Preziosa ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabetta Preziosa (* 1993), italienische Turnerin 
 Pasquale Preziosa (* 1953), italienischer Generalleutnant

Preziosa oder Preciosa steht für:

 (529) Preziosa, Asteroid des Hauptgürtels
 MSC Preziosa, panamaisches Kreuzfahrtschiff
 Preciosa (Theaterstück), Theaterstück von Pius Alexander Wolff (1820)
 Preciosa (Bühnenmusik), Bühnenmusik von Carl Maria von Weber (1821)

Siehe auch:
 Theatergesellschaft Preziosa 1883, Theaterverein in Gelsenkirchen-Ückendorf
 Pretiosa, Glocke des Kölner Domgeläuts